Checkers – lavoro teatrale di Henry M. Blossom, Jr.
Checkers – videogioco per Atari 2600

Film
 Checkers – film del 1913 diretto da Augustus E. Thomas
 Checkers – film del 1919 diretto da Richard Stanton
 Checkers – film del 1937 diretto da H. Bruce Humberstone
 Checkers – film del 2005 diretto da Bob Hummer
 Checkers – cortometraggio di animazione del 2006 diretto da Jaimz Asmundson e Kyle Lemke